fisteln steht für:
 mit unangenehm hoher, kraftloser Sprechstimme (bei Männern) sprechen
 mit Fistelstimme (männliche Kopfstimme mit Hauchcharakter) singen, auch fistulieren

Fisteln steht für:
 Klanggemisch, das entsteht, wenn ein Mann mit unangenehm hoher, kraftloser Stimme spricht (fistelt)
 Plural von Fistel

Siehe auch:
 fistulieren
 Falsett